Příjmení Paulson nese více různých osobností:

 Brandon Paulson (* 1973) – americký řecko-římský zápasník
 Henry Paulson (* 1946) – americký bankéř a bývalý 74. ministr financí Spojených států
 Sarah Paulsonová (* 1974) – americká herečka